Campionatul European de Curling Masculin din 2017 a avut loc în perioada 17 - 25 noiembrie în St. Gallen, Elveția. Câștigătoarea Grupei valorice C ale cărei meciuri s-au disputat în luna mai în Andorra, a promovat în Grupa B.

Suedia, a devenit campioană europeană pentru a unsprezecea oară, a patra oară consecutiv. Suedia, Elveția, Scoția, Norvegia, Germania, Rusia și Olanda s-au calificat direct pentru campionatul mondial de curling masculin din 2018 Ford care va avea loc în Las Vegas, Statele Unite ale Americii, în timp ce echipa clasată pe locul al optulea, Italia, a jucat două meciuri de baraj împotriva echipei care a câștigat Grupa valorică B, Finlanda. În urma celor două meciuri câștigate cu 6-2, respectiv 7-2, Italia s-a calificat pentru campionatul mondial din 2018.

În Grupa valorică B, Finlanda a câștigat turneul și, alături de Polonia, a promovat în Grupa valorică A, în timp ce Belgia și Danemarca au retrogradat în Grupa valorică C.

Grupa A
Toate meciurile se vor desfășura la Eissportzentrum Lerchenfeld din St. Gallen.

Echipe

Clasament Faza fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

Etapa a 9-a
Joi, 23 noiembrie, 9:00

Play-off

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Finala

Baraj pentru calificare la campionatul mondial 2018

Meciul 1

Meciul 2

Grupa valorică B

Clasament turneu fiecare cu fiecare

Rezultate turneu fiecare cu fiecare (Grupa A)

Rezultate turneu fiecare cu fiecare (Grupa B)

Play-off

Echipele clasate pe primul loc în cele 2 grupe locuri s-au calificat direct în semifinale, iar echipele de pe locurile 2 și 3 au jucat în meciurile de calificare pentru semifinale, împerecherea realizându-se încrucișat între cele două grupe.

Calificare pentru semifinale

Semifinale

Meciul pentru locul al treilea

Finala

Play-out
Echipele clasate pe locul al optulea în cele 2 grupe au jucat un meci direct, învinsa urmând să retrogradeze în Grupa valorică C, iar câștigătoarea urmând a juca un meci cu învinsa meciului dintre echipele clasate pe locul al șaptelea pentru a se decide cine va fi a doua echipa care retrogradează în divizia C.

Meciul între echipele de pe locul al optulea

În urma acestui meci, Danemarca a retrogradat direct în grupa valorică C, iar Estonia s-a calificat pentru meciul de baraj pentru a rămâne în grupa valorică B.

Meciul între echipele de pe locul al șaptelea

În urma acestui meci, Slovenia și-a păstrat locul în grupa valorică B, iar Belgia s-a calificat pentru meciul de baraj pentru a rămâne în grupa valorică B.

Meciul de baraj pentru rămânerea în grupa valorică B

În urma acestui meci, Estonia și-a păstrat locul în grupa valorică B, iar Belgia a retrogradat în grupa valorică C.

Grupa valorică C

Grupa valorică C și-a desfășurat partidele în luna mai 2017 în Andorra. 

Câștigătoarea competiției, Spania, și ocupanta locului al doilea, Franța, au obținut calificarea la Campionatul European 2017 Grupa valorică B care are loc în noiembrie la St. Gallen, Elveția.

Clasament turneu fiecare cu fiecare

  s-a retras înainte de începerea competiției

Rezultate turneu fiecare cu fiecare

{| table
|valign=top width=10%|

Etapa a 9-a

Play-off

Meciul pentru locul 1

Câștigătoarea a promovat în competiția pentru Grupa B valorică.
Învinsa joacă în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru medalia de bronz

Câștigătoarea se califică în meciul pentru locul al doilea.

Meciul pentru locul al doilea

Referințe

Legături externe
 Site web oficial 

Curling
Campionatul European de Curling
Competiții sportive internaționale găzduite de Elveția